es un personaje de manga y anime.

Trasfondo 
Fye es visto por primera vez en el segundo capítulo del manga y en el primero del anime, donde sella en el fondo de un lago al rey Ashura y deja a "Chií" a cargo de que le avise si el Rey despierta. Usando su propia magia, viaja entre dimensiones hasta llegar a la Tienda de la Bruja de las Dimensiones Yūko Ichihara, pero deja de usarla para no ser encontrado por el Rey Ashura-o. 

En la Tienda, desea nunca regresar al País de Celes, lo que obtiene a cambio del tatuaje de su espalda y que es origen de su magia. Con esto, pasa a formar parte del grupo a cargo de buscar los recuerdos de la Princesa Sakura. 
En el mundo de Kyoro, da a Yuko su báculo a cambio de un poco de magia, reconociendo que aunque el tatuaje no es la fuente de ésta, ha hecho una promesa de no hacer magia sin él. En varias ocasiones, a pesar de estar en peligro de muerte, se rehúsa utilizar su magia, tal como manda su juramento.

El país de Celes y el Castillo Leval 
Al comienzo de la serie, se revela que Fye viene del país de Celes. Se sabe poco de este mundo a excepción de que la magia es común en ese lugar. Cuando Mokona los transporta a este país, se revela que fue la magia de una de las plumas de Sakura lo que permitió a Fye crear a Chií. La segunda pluma hallada en ese mundo es la misma que encuentran al principio de la serie en la ropa de Syaoran, escondida ahí por el mismo Fye. 

En el capítulo 154 del manga, se dice que Ashura vive en el Castillo Leval, un castillo flotante alado, en donde se encuentra en un sueño eterno a causa de la magia de Fye. El País de Celes está bajo lo que parece ser una tormenta eterna.

Pasado 
En el capítulo 155 del manga se da una breve reseña de su pasado."Fye" había nacido con un hermano gemelo llamado "Yuui". El actual Fye nació con el nombre de Yuui, pero debido a ciertos acontecimientos tomó el nombre de su hermano. 

En el país de Valeria, el nacimiento del hijo del príncipe fue anticipado, pero al ser gemelos los que nacen, se considera un mal presagio. Esto se comprueba tras la muerte del príncipe, y después por el suicidio de su madre. 

Además, cuando los gemelos se juntaban tenían un gran poder mágico, que rivalizaba con el del rey actual, y cuando crecieran su poder superaría al del rey. Creyendo que el reino no prosperaría a menos que los gemelos fueran infelices, el rey les dio a elegir: uno de ellos debía matar al otro o serían encerrados por separado en un sitio en donde la magia fuera ineficaz. Puesto que ambos rechazaron matar al otro, fueron enviados a un valle, donde la magia no funciona, y encarcelados dentro de una torre; Fye fue encerrado en la cima de la torre, y Yuui fue confinado en la base. Este valle era un lugar para los “pecadores”, y los gemelos debían permanecer en el valle “hasta la destrucción del mundo.”

Sin embargo, a pesar de la desgracia de los gemelos, el número de “pecadores” muertos arrojados a la base de la torre comenzó a crecer. Mientras Fye miraba desde arriba, Yuui trataba incesantemente de escalar a la cima para que él y su hermano pudieran escapar juntos, incluso usando los cadáveres como escalones, pero la muralla resultó ser muy alta como para alcanzarla. Al correr del tiempo incluso la gente inocente de Valeria fue asesinada y arrojada a la torre por el anciano Rey, que había enloquecido. Yuui vio el suicidio del rey con sus propios ojos, mientras le seguían diciendo que la sola presencia suya y de Fye eran una maldición, esto causó que Yuui enloqueciera, preguntándose si es un pecado vivir.

Tiempo después aparece a través de un agujero Fei Wong Reed, y ofrece la oportunidad de escapar - pero sólo a uno de ellos. Ambos hermanos escogen la felicidad del otro, pero Fye muere al caer de la cima de la torre. Fei Wong Reen entonces hace creer a Yuui que él escogió su propia libertad sobre la de su hermano, y permite a Fei Wong Reed que le cause dos maldiciones; una de ellas es borrada de su mente. 
El Rey Ashura viaja desde Celes hasta Valeria para salvar a Yuui, quien ha borrado su propia existencia adoptando el nombre de su hermano. Ashura lo nombra "Fay D. Flourite"("D" es el título de mago supremo y "Flourite" o fluorita en español es una piedra en el País de Celes). 

Fei Wong Reed le dijo a Fye todo lo que tenía planeado, y también que él debía estar a su servicio si quería recuperar a su hermano (Fye había escogido al Fye original pero Fei Wong le borro ese recuerdo, además Fye solo recuerda que en el momento en el que Fei Wong le preguntó, su hermano cayo de la torre), pero que la princesa Tomoyo de Nipón tenía a otro que participaría en el viaje, debía matarlo si era un obstáculo. Ya en el país de Celes, después de detener una avalancha, el Rey Ashura le hizo prometer a Fye que mataría a todo aquel que quisiera dañar al país, y también le dijo que conforme usaba su magia, esta aumentaba, si se tatuaba una imagen en su espalda, esta estaría restringida hasta que el rey muriera (ese era el mismo tatuaje que le entregó a Yuko).
Cuando su hermano cae, algunos recuerdos de él se pasan a "Fay" (Yuui), por eso el recuerda la parte de arriba de la torre.

Anime 
En el anime, Fay es mostrado como un chico despreocupado y alegre siempre, aunque en el fondo es muy infeliz (lo descubre Mokona en el país de Outo), es el más delgado de todos, también es un luchador experimentado, su principal técnica es la evasión y además posee una excelente puntería. Puede usar magia, pero prometió no usarla. Aunque luego se ve que puede usar magia que está basada en el sonido. Fay se divierte llamando de distintas formas a Kurogane y deja que Mokona le siga el juego. También se ve que Fay es un buen cocinero y dibujante, debido a que no es muy distinto a lo que hace para usar magia.
Tiene un gran corazón y poder, esto se ve en su kudan ya que es muy grande.Es el más inteligente del grupo ya que es él quien resuelve los mensajes que Yuko les manda.
Es muy rápido, en el mundo donde pelea con Kurogane, él le dice a Kuro que es capaz de ganarle pero se sale del campo y los dos quedan descalificados.
No puede aprender magia curativa aunque lo intente pero en el capítulo 50 del anime se le ve haciendo una poción curativa (pero recuerden que este fue un capítulo de relleno).

Manga 
En la parte más reciente del manga, se ve cómo el clon de Syaoran rompe el sello que tenía en el ojo derecho puesto por el verdadero Syaoran, Fay al intentar detenerlo con su magia resulta herido, el clon de Syaoran detecta que la magia de Fye proviene de sus ojos y le quita un ojo, luego cuando el clon de Syaoran la usa contra mokona y kurogane mokona dice que la magia de Fay duele y lastima. Luego de que le quitaran el ojo a Fay, al perecer Fay se desmaya y entra en shock. Fay queda malherido y al borde de la muerte, Mokona llama a Yuko para que le ayude, Kurogane pregunta que si hay una forma de salvarlo, ella dice que el deseo tiene un pago muy caro, entonces Fye despierta y dice que si sigue vivo la magia en Syaoran también, Kurogane se enoja y le dice que si tanto desea morir el mismo lo matara pero que mientras tanto valore su vida, Yuko interrumpe y dice que hay forma de salvarlo si le dan habilidades de vampiro, por lo que Subaru le va a dar sangre de vampiro, entonces Kamui dice que él lo hará porque no quiere que Subaru de su sangre de nuevo, Yuko también les dice que debido a que el deseo de mantener a Fay con vida era de Kurogane y no de Fay, él tendría la responsabilidad de mantener a Fay con vida dando su sangre mezclada con la de Kamui para salvarlo, convirtiéndose Kurogane en su presa, así Fay solo tomaría sangre de Kurogane, después Kamui dice que como el cuerpo de Fay cambiaría su estructura era lógico que eso le dolería mucho, mientras Fay está en medio de la transformación Yuko le dice a Kurogane que debido a que sería la "presa" de Fay su vida se alargaría, por consecuencia de que los vampiros tenían una vida longeva,(se dice que la sangre de los gemelos, Subaru y Kamui, es capaz de regenerarse más rápido al igual que era muy fuerte y por eso su vida era más larga que los demás), También Yuko le dice a Kurogane que eso no va a cambiar para Fay porque incluso antes de ser vampiro, él ya tenía una vida inmortal y de hecho ya llevaba viviendo varias veces el mismo tiempo que Kurogane tenía de vida, después de la transformación Fay está muy cansado y se desmaya quedando inconsciente, Mokona le da las gracias a Kamui y le dice que como Fay era una persona muy amable eso seguro eso fue muy doloroso para Fay pero aun así no quería que muriera, después este momento, Fay solo llama por su nombre completo a Kurogane. Fay le confiesa a Yuuko que antes iba a llamarlo por su nombre, pero que le parecía divertido cuando se enojaba y que no se dio cuenta de que había cruzado la línea que el mismo se había trazado al principio, además de que no lo perdonaba por salvarle la vida, porque si lo perdonaba, se haría más cercano a él. 
Se le ve bastante preocupado también por Sakura, cuando se despierta y se da cuenta de que Sakura se fue sola se enoja con Syaoran y Kurogane por haberla dejado ir pero justo cuando iba a ir a buscarla la ve a lo lejos y corre para darle la cobija que él tenía encima, Sakura le pide disculpas a Fay por hacerle pasar por momentos difíciles luego Fay la carga y la recuesta sobre el llamándola "mi única princesa" y que "los deseos de Sakura son los suyos también". Si Kurogane recupera el ojo de Fay, el dejará de ser vampiro y recuperará toda su magia. 
En el mundo de Infinity luego de que Sakura sobrepasa sus poderes, Fay intenta asesinarla debido a una maldición que le fue lanzada y que le obligaba a matar a cualquiera con más magia que él (la magia de Fay no crecía por causa del tatuaje o si él no la utilizaba), dejándolo en estado de trance en el proceso, cuando se da cuenta toma la espada de Kurogane, pero Kurogane le dice que suelte la espada y que no lastime a nadie y menos al mismo.
Luego Fay confiesa a Yuko (Yuko ya lo sabía) y los demás que fue él quien creo a Chii y que él tenía la pluma al principio y luego se la dio a Syaoran haciéndole creer que la traía en su ropa, ahora desea ir a su mundo para rescatar a Sakura, Fay tiene que pagar otro precio para ir a su país ya que su primer deseo era nunca volver. Fay le dice en secreto a Yuko que si él no logra volver, que por favor salve a los demás.El precio que tiene que pagar para ir a Celes es que él utilice su magia para regresar a su país, transportándose por su cuenta.En Celes se revela todo el pasado de Fay y es demasiado triste.Cuando se activa la otra maldición de Fay por culpa de Syaoran, el mundo de Celes comienza a destruirse entonces Fay utiliza lo último que le queda de magia para salvar a sus amigos y que se puedan ir, cuando está a punto de desmayarse Kurogane lo jala para sacarlo de su mundo pero la magia no era suficiente para todos por lo tanto él se tendría que quedar, entonces Kurogane se corta un brazo a cambio de salvar a Fay. En el país de nihon Fay dio su magia para que Kurogane recuperara su brazo así que lo único que lo mantiene vivo es su sangre de vampiro. Luego de que ambos Syaoran se enfrentaran y que se revelara que la Sakura asesinada por el Syaoran Clon también era clon, Fay admite saber que esa Sakura era un clon y que por eso quería que sus deseos se cumpliesen a toda costa. Acepta formar parte de la incursión al tiempo cortado en el país de Clow para recuperar tanto el cuerpo de la Sakura clon como el alma de la original de las manos de Fei Wang Reed.Cuando llegan al mundo de Clow y Syaoran cuenta su historia, le dice a Kurogane y a Fay que si no hubiera pedido el deseo de regresar el tiempo tal vez los padres de Kurogane no hubieran muerto en ese entonces, y tal vez Fay no hubiera nacido como un gemelo. Luego Fay dice que no es su culpa y que aun así, si lo fuera eso no se puede cambiar y el y Kurogane lo van a acompañar porque esa es la decisión que tomaron. Después de la "muerte" del Syaoran Clon; éste le entrega el ojo junto con la magia que le había robado, los cuales había estado utilizando constantemente para de esta forma volver la magia más fuerte y finalmente dárselos nuevamente a Fay.

Magia 
Gracias a sus conocimientos logran pasar muchos mundos.
Se ve a Fay usando distintos tipos de magia. 

En el manga cuando pasan el pasado de Fay, se ve que él quiere aprender magia para sanar, pero lo único que puede aprender por mucho que lo intente es magia para hacer daño, por eso dice que su magia lastima, es entonces que Ashura se da cuenta de los intentos inocentes de Fay y le dice que puede hacer magia curativa si sonríe, porque su corazón es sanado con tan solo ver su sonrisa.
Además adelantado el manga se revela que Fay también puede usar magia de transporte.

Sonido 
La primera vez que la usa es en el país de Lecourt, cuando entran por el libro y Fay hace un silbido muy tenue del que nadie se da cuenta, para que los demás puedan ir por la pluma de Sakura.
Esta magia es la razón por la cual Fay dice que no sabe silbar y solo dice Hyuu. 
Esta magia está basada en el sonido, se le ve en el país de Lecourt, cuando hace una especie de melodía mientras Silva crea un campo de fuerza para que Mokona pueda transportarse, y en el país de Tao (solo anime) hace otro silbido para darle una última cosa a la medicina de Shaoran (que sirve para recuperar la energía al momento pero que este no lo utiliza).

Báculo 
En el primer episodio del anime se ve que hace una especie de letras alrededor suyo y luego es transportado con la bruja de las dimensiones. Él jura no volver a usar magia sin el tatuaje de su espalda, por lo cual, según él, ya no va a usarlo y lo entrega a Yuuko a cambio de algo para romper el Hijutsu.

Curiosidades 
 Fye finge que no sabe silbar por lo que hace un ruido equivalente escuchado como "fiuu"

 Después del mundo de Tokyo deja de ponerle apodos a Kurogane, debido a que está enojado con él por salvarle la vida.

 Al perder el resto de su magia en el país de Nihon su ojo se vuelve color turquesa en el manga, en la ova Shunraiki se vuelve dorado.

 Odia los lugares cálidos.

 Suele dormir boca abajo.

 El sushi le da asco porque, según él, es pescado crudo y huele mal.

 Le gusta mucho beber leche.

 Es el único personaje, junto con Kurogane, que nunca antes ha participado en otra obra de CLAMP

 Sabe cocinar y dibujar por que según él es muy parecido a hacer brebajes y símbolos mágicos respectivamente.

 Su contraparte en la dimensión de Horitsuba es maestro de química, igual que en la dimensión que creo Mokona como dibujante. 

Su hermano gemelo (En este caso llamado Fay) porque su verdadero nombre es Yuui debido a que tomo el nombre de su hermano, se incorpora desde el tercer CD Drama como maestro de cocina.

 Creo a Chii a imagen de su madre, lo que significa que él y su hermano gemelo (el verdadero Fye) son probablemente hijos de Chii y Hideki (Chobits) de otra dimensión, lo que no resulta tan extraño, ya que ser gemelos es hereditario y Chii (Eruda) y Freya (O Chiho y Chise en Kobato) también son gemelas.

Personajes de Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE
CLAMP